Сан Естебан Ататлахука има више значења:

 Општина Сан Естебан Ататлахука (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Естебан Ататлахука (Сан Естебан Ататлахука, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику